Хай ибн Якза́н ( — Живой, сын Бодрствующего,  — «Философ-самоучка») — первый арабский и первый философский роман, написанный мавританским философом и врачом Ибн Туфайлем в начале XII века в исламской Испании. Роман написан в честь самого раннего аллегорического рассказа и философского романа под тем же названием, написанного Авиценной (Ибн Сина) в XI веке, хотя они повествовали о разных историях.

Философско-мистический смысл отражён в заглавии романа — «Хай ибн Якзан» в переводе с арабского означает «Живой, сын Бодрствующего». Герой романа — Хай ибн Якзан — начинает свою жизнь на необитаемом острове. Согласно одной версий — он из числа тех, «кто рождается без отца и матери». По другой — мать Хая, тайно родившая его от некоего Якзана, бросила своего младенца в море, которое вынесло его на берег необитаемого острова.

Младенец, вскормленный газелью и выросший среди диких зверей, пытается осмыслить окружающий мир, наблюдая за природой. Он силой своего разума постепенно постигает основы мироздания и жизненные законы. Далее он отправляется к другим людям, чтобы разъяснить истину. Однако люди не вникают в поучения Хая. Узнав человеческое общество с его порочными взаимоотношениями и ложными представлениями, Хай отчаивается в деле исправления людей и возвращается на свой уединённый остров.

Роман «Хай ибн Якзан» оказал значительное влияние на арабскую, персидскую и европейскую литературу, после того, как был переведён в 1671 году на латинский, а затем и на другие европейские языки. Эта работа также оказала «огромное влияние» на  и на современную западную философию, и стала одной из самых важных книг, которая «возвестила о научной революции» и европейском просвещении. Этот роман также считается предшественником европейского жанра романа воспитания.

Литература

См. также 
 Ибн Туфайль
 Ар-Рисала аль-Камилия фи-с-сира ан-Набавия (Theologus Autodidactus)
 Исламская литература

Ссылки

Примечания 


Философские романы
Исламская литература
Робинзонады